Kaj Nielsen eller Kai Nielsen er flere personer:
 Kai Nielsen (billedhugger) (1882-1924) – dansk billedhugger
 Kai Nielsen (film) – film om billedhuggeren instrueret af Albert Mertz
 Yan (Yan Kai Nielsen, 1919-2001) – dansk maler og billedhugger, søn af billedhugeren Kai Nielsen
 Kaj Nielsen (billedhugger) (1910-1990) – dansk billedhugger med tilnavnet Glamsbjerg
 Kai Nielsen (komponist) (1899-1961) – dansk komponist
 Kaj Nielsen (borgmester i Varde) (1948-2007) – tidligere borgmester i Varde Kommune.
 Kaj Nielsen (atlet) (født 1940) – tidligere dansk atlet
 Kai Nielsen (fodboldspiller født 1910) – dansk fodboldspiller for AGF og landsholdet
 Kaj Nielsen (fodboldspiller født 1926) – dansk fodboldspiller for Skovshoved og landsholdet